De Beker van Finland 2014 (Fins: Suomen Cup) was de 60ste editie van dit voetbalbekertoernooi dat door de Finse voetbalbond (SPL) werd georganiseerd. Het toernooi begon op 29 december 2013 met de eerste ronde en eindigde op 1 november 2014 met de finale in het Sonera Stadion in Helsinki. HJK Helsinki won de beker voor de elfde keer (na 1966, 1981, 1984, 1993, 1996, 1998, 2000, 2003, 2006 en 2008) in de clubgeschiedenis door FC Inter Turku na strafschoppen (5-3) te verslaan. In de reguliere speeltijd plus verlenging bleven beide teams steken op 0-0. HJK Helsinki plaatste zich als winnaar voor de tweede kwalificatieronde van de UEFA Europa League 2015/16.

Schema

Zie ook
Veikkausliiga 2014
Fins voetbalelftal in 2014

2014
Finland